Według definicji ciała zarządzającego sportami motorowymi na świecie – Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Formuła 1 (w skrócie F1) jest najwyższą klasą wyścigów samochodów jednomiejscowych. Słowo „formuła” w nazwie odnosi się do zbioru zasad, których muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy i z którymi muszą być zgodne wszystkie samochody. Sezon mistrzostw świata Formuły 1 składa się z tzw. Grand Prix, które odbywają się na przeznaczonych do tego celu torach wyścigowych, a czasem na zamkniętych ulicach miast. Najbardziej znanym Grand Prix jest Grand Prix Monako, odbywające się w Monte Carlo.

Na każde Grand Prix przypadają treningi, kwalifikacje oraz wyścig, na podstawie wyników którego przyznaje się punkty zarówno dla kierowców, jak i konstruktorów; punkty te decydują o tym, któremu kierowcy i konstruktorowi przysługuje mistrzostwo po każdym sezonie. W trakcie kwalifikacji kierowcy walczą o uzyskanie jak najlepszego czasu. Zwycięzca kwalifikacji uzyskuje pole position (w skrócie PP), czyli pierwsze pole startowe do wyścigu. Poniższa lista przedstawia zdobywców pole position wśród kierowców, konstruktorów, dostawców silników i opon.

Kierowcy 

Najwięcej pole position wśród kierowców wywalczył Lewis Hamilton – zdobył on 103 pole position. Michael Schumacher wywalczył 68 pole position. Trzeci jest Ayrton Senna (65 pole position). Najmłodszym zdobywcą pole position jest Sebastian Vettel, który wywalczył pole position do Grand Prix Włoch 2008 w wieku 21 lat i 72 dni. Najstarszym zdobywcą pole position jest Giuseppe Farina, jako że zdobył pierwsze miejsce startowe do Grand Prix Argentyny 1954 w wieku 47 lat i 79 dni.

Lista zdobywców pole position 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono kierowców nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Konstruktorzy 
Najwięcej pole position zdobyli kierowcy korzystający z samochodów Ferrari (241 pole position). Drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów zajmuje McLaren ze 156 pole position, a trzecie Mercedes, którego kierowcy uzyskali 136 pole position.

Lista zdobywców pole position 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono konstruktorów nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Silniki 
Najwięcej pole position zdobyli kierowcy stosujący silniki Ferrari (242 PP). Samochody napędzane silnikami Mercedesa zdobyły pole position 220 razy. Zawodnicy używający jednostek Renault zdobyli pole position 213 razy.

Lista zdobywców pole position 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono dostawców silników nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Opony 
Najwięcej pole position zdobyli kierowcy używający opon Goodyear (358), Pirelli (284) oraz Bridgestone (168).

Lista zdobywców pole position 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono producenta nadal dostarczającego opony do zawodów Formuły 1.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
Strony przeglądowe – sport